Bola de oro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Echinocactus grusonii;
 el nombre común de la planta Viburnum opulus;
Bola de Oro, barrio de la ciudad española de Granada;
Bola de Ouro, premio brasileño de fútbol;
Bola de oro, postre peruano.